Анатолий Борисович Шалин (род. 28 декабря 1952, Новосибирск) — российский писатель-фантаст, прозаик, эссеист, журналист, редактор. Лауреат премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка (2018), лауреат областной губернаторской премии. Член Союза писателей СССР. Член Наблюдательного совета Новосибирского Фонда Культуры и Новосибирского филиала Российского Фонда Культуры.

Биография 
Родился 28 декабря в 1952 году в городе Новосибирске. Его отец трудился в системе нефтеразведки, работал специалистом по различному буровому оборудованию, а его мать была старшим редактором в издательстве «Наука». Самым главным увлечением в школе были шахматы. Завершив обучение в школе, поступил обучаться на факультет естественных наук Новосибирского государственного университета, учился по направлению «Неорганическая химия». С 1975 по 1982 оды трудился в НИАТе и Институте неорганической химии Сибирского отделения Академии наук. Совмещал основную работу с литературным творчеством. С 1982 по 1998 годы трудился в Западно-Сибирском книжном издательстве. С 1999 по 2000 годы являлся ответственным секретарём журнала «Сибирская горница».

В апреле 2000 года его кандидатуру предложили, а затем избрали на должность председателя Правления Новосибирского отделения Союза писателей России. Организацией руководит до настоящего времени. В декабре 2000 года стал секретарем Правления Союза писателей России. В 2001 году стал основателем журнала "Новосибирск", должность главного редактора также стала его. В феврале 2014 года стал возглавлять редакционную коллегию журнала «Сибирские огни».

Его литературные труды в основном связаны с фантастическим жанром. В 1984 году была издана его первая книга фантастических рассказов "Редкая профессия". Позже на свет появились ещё более десятка авторских сборников. Переводы его произведений издавались в Молдавии и Германии. С 1989 года состоит в Союзе писателей СССР (России).

Проживает в городе Новосибирске.

Библиография 
Книги
 Анатолий Шалин Редкая профессия: Фантастические повести и рассказы. - Новосибирск, 1984;
 Анатолий Шалин Вакансия: Фантастические повести и рассказы. - Новосибирск., 1988;
 Анатолий Шалин На готовенькое, или Бунт марионеток: Фантастические повести и рассказы. - Москва, 1989;
 Анатолий Шалин Путешествие во времени: Фантастические рассказы. - Москва, 1989;
 Анатолий Шалин День свершений: Приключения и фантастика. - Москва, 1989;
 Анатолий Шалин Запас прочности: Сборник фантастических рассказов, - Москва, 1990;
 Анатолий Шалин Бунт марионеток: Фантастические роман, повесть и рассказы. - Новосибирск, 1991,
 Анатолий Шалин «Гильотина эпохи», 2002;
 Анатолий Шалин «Определённо, господа, тонем!», 2005;
 Анатолий Шалин «Пустяковинки», 2007;
 Анатолий Шалин Детские вопросы, или Заметки по теории искусства, Новосибирск, 2010.
 Анатолий Шалин «Сказочки и весьма реалистические истории», 2017.

Награды и премии 
 2006 – лауреат областной губернаторской премии,
 2015 – лауреат Всероссийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка,
 2018 – лауреат Премии имени Д. Н. Мамина-Сибиряка в номинации «Литературно-художественная критика» за произведение «Детские вопросы, или Заметки по теории искусства».

Примечания

Литература 
 Коньякова Т. У писателей – новый предводитель // Вечерний Новосибирск. – 2000. – 10 мая. – С. 3.
 Нотман Р. Тихие сказки и рассказы Анатолия Шалина // Советская Сибирь. – 2005. – 28 окт. – С. 4.
 Шалин Анатолий Борисович // Новосибирск : энциклопедия. – Новосибирск : Кн. изд-во, 2003. – С. 963.
 Шалин А. Б. От автора // Шалин, А. Б. Вакансия : фантастические повести и рассказы / А. Б. Шалин. – Новосибирск : Кн. изд-во, 1988. – С. 3-4.

Ссылки 
 Анатолий Шалин, писатель
 Детская библиотека, Анатолий Шалин
 Архив фантастики. Анатолий Шалин

Выпускники Новосибирского государственного университета
Главные редакторы России
Эссеисты России